Der Buckelpisten-Wettbewerb (Moguls) der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2014 fand am 8. Februar 2014 um 22:00 Uhr Ortszeit (20:00 Uhr MEZ) statt. Ausgetragen wurde der Wettbewerb im Rosa Chutor Extreme Park. Olympiasiegerin wurde Justine Dufour-Lapointe aus Kanada.

Ergebnisse

Qualifikation 
Q – qualifiziert für das Finale

Qualifikation 1. Runde

Qualifikation 2. Runde

Finale 
Q – qualifiziert für die nächste Runde

Finale 1. Runde

Finale 2. Runde

Finale 3. Runde

Weblinks 
 

Buckelpiste (Frauen)
Frauenskiwettbewerb